Гвинейская песета () — денежная единица Экваториальной Гвинеи в 1969—1975 годах. Песета = 100 сентимо.

История 
Гвинейская песета введена 12 октября 1969 года, заменив испанскую песету 1:1.

29 сентября 1975 года введена новая денежная единица — экуэле, обмен также производился 1:1.

Банкноты и монеты 
Выпускались банкноты в 100, 500 и 1000 песет.

Выпускались монеты в 1, 5, 25, 50 песет. Чеканились также памятные монеты из драгоценных металлов в 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 750, 1000, 5000 песет.

Примечания

Литература 
 
 
 

Песета
Деньги Экваториальной Гвинеи